Skrbensky ist der Name folgender Personen:

 Leo Heinrich Skrbensky (1905–?), tschechoslowakischer Freidenker, Redaktor und Sachbuchautor des 20. Jahrhunderts
 Leo Skrbenský von Hříště (1863–1938), tschechischer römisch-katholischer Erzbischof von Prag und später Erzbischof von Olmütz